Ōguchi steht für
 Ōguchi-chō, eine Stadt in der japanischen Präfektur Aichi, siehe Ōguchi (Aichi)
 Ōguchi, einen Stadtteil des Bezirks Iwatsuki der Stadt Saitama in der japanischen Präfektur Saitama
 Ōguchi, Stadtteil/e (Nishi-Ōguchi, Ōguchi-Nakamachi, Ōguchi-dōri) des Bezirks Kanagawa der Stadt Yokohama in der japanischen Präfektur Kanagawa

Siehe auch:
 Ōkuchi, eine andere Lesung des gleichen japanischen Namens 
 Oguchi